Фінал Кубка Футбольної ліги 2008 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 2007—2008, 48-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 24 лютого 2008 року на стадіоні «Вемблі», зіграли «Тоттенгем Готспур» та «Челсі». Матч був першим фіналом Кубка з 2000 року, який зіграли на стадіоні (після знесення старої та будівництва нової арени).

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

2008
2008 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
Лютий 2008
2008 в англійському спорті